Stati Uniti d'America
Holliday – villaggio della Contea di Monroe, Missouri
Holliday – città della Contea di Archer, Texas